Белліку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 656,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Беллікур на сайті французького Національного інституту географії
 Беллікур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беллікур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена